Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue des Chardons-Bleus :

Rue des Chardons-Bleus à Brest
 Rue des Chardons-Bleus à Chamrousse
 Avenue des Chardons-Bleus à La Baule-Escoublac
 Avenue des Chardons-Bleus à Neufchâtel-Hardelot
 Rue des Chardons-Bleus à Pouilly-les-Nonains

Voir aussi 
 

Chardons-Bleus Rue